Ге́нріх — ім'я або прізвище германського походження.

Серед варіантів імені в різних європейських мовах: , , , , ,  та Енріке (, ).

Список деяких коронованих осіб

Англія 
 Генріх I Плантагенет
 Генріх II Плантагенет
 Генріх III (король Англії)
 Генріх IV (король Англії)
 Генріх V (король Англії)
 Генріх VI (король Англії)
 Генріх VII (король Англії)
 Генріх VIII (король Англії)

Священна Римська імперія 
 Генріх І Птахолов (Саксонський)
 Генріх II Святий
 Генріх III (імператор Священної Римської імперії)
 Генріх IV (імператор Священної Римської імперії)
 Генріх V (імператор Священної Римської імперії)
 Генріх VI (імператор Священної Римської імперії)
 Генріх VII (імператор Священної Римської імперії)

Франція 
 Генріх I (король Франції)
 Генріх II Валуа
 Генріх III (король Франції)
 Генріх IV (король Франції) (Генріх Наварський)

Німецькі імена
Німецькі прізвища